David A. Freedman ist der Name folgender Personen:

* David A. Freedman (Statistiker) (1938–2008), kanadisch-US-amerikanischer Statistiker
 David A. Freedman (Cricketspieler) (* 1964), australischer Cricketspieler